Владимир Александрович Лавров:
 Лавров, Владимир Александрович (1909—?) — советский оператор и режиссёр документального кино.
 Лавров, Владимир Александрович (1928—2019) — советский и российский тренер по боксу.